«Чуття єдиної родини» — вірш і однойменна збірка поезій Павла Тичини
 «Чуття єдиної родини» — кантата композитаора Віталія Губаренка на слова Павла Тичини (1977)